Iberia (variante de ), mot latin issu du grec , désigne initialement la péninsule Ibérique.

Sciences et techniques

Sciences de la Terre 
 Iberia est un terrane du Paléozoïque, formant l'ouest de l'actuelle péninsule ibérique.
 Ibéria, qu'on appelle aussi l'Ibérie, le bloc ibérique ou la plaque ibérique, est une micro-plaque tectonique, aujourd'hui soudée à la plaque eurasiatique.

Culture et société

Cinéma 
 Iberia est un film franco-espagnol réalisé par Carlos Saura, sorti en 2005.

Musique 
 Iberia est une suite pour piano d'Isaac Albéniz.
 Iberia est une œuvre pour orchestre de Claude Debussy comprenant trois parties : « Par les rues et par les chemins », « Les parfums de la nuit », « Le matin d'un jour de fête ». Iberia constitue elle-même la deuxième des trois parties des Images pour orchestre.

Transports 
 « Iberia » est le nom usuel de la compagnie aérienne espagnole Iberia Líneas Aéreas de España.
 Le SS Iberia (1954-1972) était un paquebot de la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company.

Toponyme 

 Iberia, une ville du comté de Miller, dans le Missouri, aux États-Unis.
Homonymie de titre